Costa de Oro, Costa del Oro o Costa Dorada puede referirse a:

Colonias 
La región de África Occidental ubicada en la actual Ghana y conocida como Costa del Oro. Dentro de la misma, según el período y el estado europeo que la colonizó, se distinguieron históricamente las siguientes colonias:

 Costa de Oro británica, antigua colonia británica.
 Costa de Oro portuguesa, antigua colonia portuguesa.
 Costa de Oro neerlandesa, antigua colonia holandesa.
 Costa de Oro danesa, antigua colonia danesa.
 Costa de Oro sueca, antigua colonia sueca.
 Costa de Oro brandeburguesa, antigua colonia prusiana.

Lugares geográficos

América 
 Costa Dorada, Florida, Estados Unidos.
 Costa Dorada, México.
 Costa de Oro, grupo de balnearios de Canelones, Uruguay.
 Ocumare de la Costa de Oro, uno de los 18 municipios de Aragua, Venezuela.

Europa 
 Côte-d'Or, departamento francés.
 Costa Dorada, litoral turístico de Tarragona, España.

Oceanía 
 Costa de Oro, región costera australiana.